Estratificação é a separação em camadas ou estratos de qualquer formação natural ou artificial que se encontrava em forma homogénea. Assim, pode-se  falar de:
 Estratificação social
 Estratificação da floresta
 Estratificação aquática
 Estratificação atmosférica
 Estratificação geológica 
 Estratificação etária 

Desambiguação